A12 kan avse

 A12 (spårvagn) – en spårvagnstyp i Stockholm

Motorvägar
 A12 (motorväg, Belgien)
 A12 (motorväg, Frankrike)
 A12 (motorväg, Italien)
 A12 (motorväg, Kroatien)
 A12 (motorväg, Nederländerna)
 A12 (motorväg, Schweiz)
 A12 (motorväg, Tyskland)
 A12 (motorväg, Österrike)